Fryderyk – forma polacca del nome proprio di persona Federico
Fryderyk – premio musicale polacco